Le doyenné d'Herblay-Taverny est une division du diocèse de Pontoise dans le département du Val-d'Oise en France.

Paroisses 
Les paroisses de ce doyenné sont :
 Groupement paroissial de Taverny, Beauchamp, Bessancourt
 Paroisse de La Frette-sur-Seine
 Paroisse de Cormeilles-en-Parisis
 Paroisse de Montigny-les-Cormeilles
 Paroisse d'Herblay
 Paroisse de Saint-Leu-la-Forêt

Références 
Informations du diocèse

Doyenné du diocèse de Pontoise